UmanRiver, gissningstävling som sedan 1954 anordnats av Lions och Västerbottens-Kuriren i Umeå. Tävlingen går ut på att gissa när en flotte passerar mållinjen, Vasagatans förlängning, i Umeälven. Flotten placeras ut i början av mars strax nedströms Tegsbron och när islossningen kommer igång flyter flotten sakta men säker mot målet. 

Uman River startades efter en idé av Lions Club-medlemmen Thure Elback, som fått den från klondykehistorier av Robert W. Service där det berättas om hur guldgrävare slog vad om tidpunkten när Yukonfloden skulle riva, alltså bli isfri. Eftersom Umeälven av gammalt kallas Uman så fick namnet på den nya tävlingen bli Uman River, vilket även anspelar på sången Ol' Man River.

Efter att Lions i Umeå lagt ned sin verksamhet har också tävlingen varit vilande fram till 2019 då stiftelsen Ume Älvdal återupplivade den, med något ändrade regler. 2019 var ett försöksår som visade sig vara mycket lyckat. Tävlingen kommer därför att återkomma årligen.

Resultat genom åren

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats

Umeå
Kronologiska listor